Олимпийский комитет Перу (; уникальный код МОК — PER) — организация, представляющая Перу в международном олимпийском движении. Штаб-квартира расположена в Лиме. Комитет основан в 1924 году, в 1936 году был принят в МОК, является членом ПАСО, организует участие спортсменов из Перу в Олимпийских, Панамериканских играх и других международных соревнованиях.

См. также 
 Перу на Олимпийских играх
 Перу на Панамериканских играх

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Страница на сайте МОК 

Организации, основанные в 1924 году
Перу
Перу на Олимпийских играх